Pierre Bruneau peut désigner :
 Pierre-Gabriel Bruneau, un graveur français du XXe siècle ;
 Pierre Bruneau (1952-), un journaliste et un animateur de télévision québécois ;
 Pierre Bruneau (1961-), un pilote automobile français.